Вулкан може да се отнася за:

 Вулкан, геологична формация
 Вулкан, римски бог на огъня
 Вулкан, град в Румъния
 „Вулкан“, българско акционерно дружество
 „Вулкан“, завод за цимент и азбестоциментови тръби и плочи
 Вулкан, хипотетична планета
 Вулкан, измислена планета
 Вулкан, филм от 1997 г. с участието на Томи Лий Джоунс
 Авро Вулкан, британски бомбардировач
 Петру Вулкан (1866 – 1922), арумънски поет